Серия B 2019/2020 — 88-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 23 августа 2019 года и закончится в июне 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Брешиа», «Лечче» и «Эллас Верона», вышедшие в Серию А, а также «Падова» и «Карпи», вылетевшие в Серию C. Кроме того, из лиги были исключены «Палермо» и «Фоджа». Их заменили «Эмполи», «Фрозиноне» и «Кьево», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Серии C «Виртус Энтелла» (1-е место в Группе А), «Порденоне» (1-е место в Группе B), «Юве Стабия» (1-е место в Группе C), «Пиза» (победитель плей-офф) и «Трапани» (победитель плей-офф).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

 

 

(1)-С Кьево снято 1 очко

(2)-С Трапани сняты 2 очка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика и профиль чемпионата на сайте transfermarkt.it 
 Чемпионат на сайте gazzetta.it 

2019/2020
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2019/2020
Италия 2